Diener steht für:
 Diener, Dienstleistungsberuf
 Diener (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Diener (Patrizierfamilie), Münchner Patrizierfamilie
 Diener, siehe Verbeugung
 Diener, Handelsbeauftragter des Deutschen Ordens, siehe Schäffer #Lieger, Diener und Wirte

Der Diener ist der Titel folgender Werke:
 Der Diener (1963) (The Servant), britischer Spielfilm von Joseph Losey
 Der Diener (1989) (Sluga), sowjetischer Spielfilm von Wadim Abdraschitow
 Der Diener (2013), deutscher Kurzfilm von Gerd Schneider 

Siehe auch:
 Diener & Diener Architekten, Schweizer Architekturbüro
 Staatsdiener, Begriffsklärung
 Stummer Diener, Möbelstück